Companhia Nacional de Bailado, entidade artística portuguesa;
Construindo um Novo Brasil, vertente do Partido dos Trabalhadores (Brasil);
Coordenadora Nacional de Bases, facção da Aliança Democrática M-19 (Colômbia);
Centro de Nutrição e Metabolismo da Universidade de Lisboa;
Česká Národní Banka, o banco central da República Tcheca;
CNB e-Sports Club, equipe de esportes eletrônicos brasileira.

CNB